Кастел може бити:

 Каштел, врста одбрамбеног објекта.
 Кастел (Бања Лука), тврђава Кастел у Бањој Луци.
 Кастел (Дордоња), насељено место у Француској.